Le Grand Canal peut faire référence au :
 Grand Canal, l'artère principale de Venise ;
 Grand Canal, l'artère principale de Murano ;
 Grand Canal en Chine, construit par les Sui vers 605-609 et reconstruit par Kangxi plus de mille ans après ;
 Grand Canal du jardin de Versailles ;
Grand Canal de Trieste ; 
 Grand Canal reliant le centre de l'Irlande à Dublin ;
 Grand canal d'Alsace le long du Rhin.

Voir aussi